Вещь в философской и общей терминологии — всё, что имеет относительно самостоятельное существование, предмет.
 Вещь — объект гражданского права.
 «Вещь» — международный журнал по современному искусству, выходивший в Берлине в 1922 году на трёх языках (русском, французском и немецком) под редакцией Эль Лисицкого и Ильи Эренбурга.
 «Вещь» — пермский литературный журнал, издаётся с 2010 года.
 Вещь — река, впадающая в Михалкинское озеро истока Сороти бассейна реки Великой (карта O-35-108-C)
 Вещь — российская сеть магазинов одежды.
 Вещь (англ. Thing) — автономно живущая человеческая рука, персонаж Семейки Адамс.
 Вещь в себе — философский термин.

См. также 
 Вещное право
 Вещный иск
 Бесхозяйная вещь
 Необходимая вещь
 Целая вещь
 Движимая вещь
 Цельная вещь
 Дельные вещи — морской термин.
 Положение вещей